Talin peut signifier : 

 Talin, une ville d'Arménie située dans le marz d'Aragatsotn.
 Talin, un patronyme rare.